Choi Young-jun (1954) – attore sudcoreano
Choi Young-jun (1965) – calciatore sudcoreano
Choi Young-jun (1991) – calciatore sudcoreano